Малоро́тые ко́рюшки () — род лучепёрых рыб из семейства корюшковых, обитающих в северном полушарии.

Классификация 
В род включают 5 видов:
 
 
 
 
 

Курильская малоротая корюшка (Hypomesus chishimaensis) в раньше считалась отдельным видом, но сейчас определена как популяция японской малоротой корюшки (Hypomesus nipponensis) — её  озёрная форма.

Филогенез рода Hypomesus:

Обыкновенная малоротая корюшка (Hypomesus olidus) широко распространена по всей северо-восточной Азии, Аляске и северо-западу Канады, в то время как тихоокеанская корюшка (Hypomesus transpacificus) является вымирающим видом в дельте реки Сакраменто в Калифорнии.

Примечания 

Корюшковые